Гран-при Эмилии-Романьи 2021 года (официально ) — второй этап чемпионата мира «Формулы-1»  года. Прошёл 16—18 апреля на автодроме Энцо и Дино Феррари в Имоле. Это был второй Гран-при Эмилии-Романьи и 28-ой на трассе. Официальное название Гран-при — «Гран-при Сделано в Италии и Эмилии-Романьи» — стало самым длинным в истории Формулы-1.  — это созданный в 1980 году проект, объединяющий крупнейшие итальянские компании с целью их совместного продвижения на иностранных рынках.

Первый поул для себя в сезоне и 99-й в карьере выиграл Льюис Хэмилтон на Mercedes.

Гонку выиграл Макс Ферстаппен на Red Bull.

Шины 
Pirelli привезли следующие составы шин: в роли Hard, Medium и Soft используются составы С2, С3 и С4 соответственно.

Свободные заезды 
В первой сессии лидером стал Валттери Боттас, на второй позиции расположился Льюис Хэмилтон, третью занял Макс Ферстаппен. Вторую сессию также возглавил Боттас. В субботу лидером третьей практики стал Макс Ферстаппен. Из-за требовательности трассы все три сессии не обошлись без вылетов и аварий: в первой повредил машину Мазепин, а Перес с Оконом столкнулись, но крупных повреждений удалось избежать. Во второй сессии разбил машину Леклер, из-за чего даже пришлось сократить время тренировки, и лишь в третьей тренировке гонщики ограничились вылетами без повреждений.

Квалификация 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +12…14 °C, трасса +25…27 °C

Описание 
В первой сессии квалификации машину разбил Юки Цунода — обошлось без последствий, но гонщик был отправлен в больницу для обследования. Кроме него, выбывшими в сессии оказались «Альфа Ромео» и «Хаас» в полном составе. Быстрейшим оказался Боттас. Во второй сессии впереди оказался Ферстаппен, а выбыли ветераны Феттель, Алонсо, к которым присоединились Сайнс и гонщики «Уильямса». Таким образом, в финал прошли очевидные фавориты «Мерседес», «Ред Булл», «Макларен», а также по одной машине от четырёх команд-середняков. В последней части квалификации все прошло без происшествий, быстрейшим оказался Хэмилтон, завоевавший 99-й поул в карьере. Далее расположились гонщики «Ред Булл», причем Пересу удалось опередить напарника. Боттас остался только восьмым, Норрису удалось показать второй результат, но это время было удалено за нарушения.

Результаты  

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|107 % от времени лидера первой сессии: 1:19,899
|-

|-
!colspan="8"|Источник:
|}

Гонка 
Погода:  Облачно. Дождь, затем сухо. Воздух +9…12 °C, трасса +17…18 °C

Описание 
Перед стартом проблемы возникли у Алонсо (он вылетел, но смог вернуться) и у Феттеля со Строллом (возгорание тормозов). Всем удалось стартовать, но Феттелю эти проблемы стоили старта с пит-лейна и штрафа «Stop-n-go».
Незадолго перед стартом пошёл дождь, что испортило стратегические заготовки команд. Последовал ряд ошибок гонщиков на мокрой трассе: вылетел Леклер (смог вернуться), Хэмилтон повредил переднее крыло, а Латифи разбил автомобиль, вызвав автомобиль безопасности, а Шумахер сломал переднее крыло, уже следуя за пейс-каром. Впереди же оказался Ферстаппен, обошедший лидера. После его пит-стопа Хэмилтон попытался взвинтить темп, но из-за заминки на пит-стопе опередить соперника не удалось, а на 31-м круге при обгоне Расселла на круг он вылетел и сломал переднее антикрыло — его замена отбросила чемпиона в конец десятки.

Поучаствовал Расселл и в следующем эпизоде: обгоняя Боттаса, на влажной трассе он заехал на траву, в результате обе машины столкнулись, и для расчистки трассы пришлось вывесить красные флаги. После рестарта Ферстаппен остался лидером, на третье место, Хэмилтон же смог стать вторым, установив попутно быстрый круг гонки. Далее финишировали гонщики Феррари (4-й и 5-й), напарник Норриса Риккардо, Гасли, Стролл и гонщики «Альпин», уже во второй гонке за новую команду заработав очки. Райкконен финишировал 9-м, но получил штраф за неверные действия в режиме машины безопасности. Перес при старте с первого ряда провел невзрачную гонку, на мокрой трассе несколько раз ошибался и не заработал очков.

Итоговая классификация 

|-
!colspan="13"|Быстрый круг:  Льюис Хэмилтон ( Mercedes) — 1:16,702, поставлен на 60 круге
|-
!colspan="13"|Источник:
|}

Комментарии

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 
 Официальный сайт автодрома Энцо и Дино Феррари

Гран-при Эмилии-Романьи
Спорт в Италии в 2021 году
Апрель 2021 года